Casa Verde (distrito de São Paulo) - no município de São Paulo
 Casa Verde (bairro de São Paulo) - bairro do distrito homônimo
 Editora Casa Verde - editora literária de Porto Alegre
 A Casa Verde - livro de 1966 de Mario Vargas Llosa

Desambiguação